William Brown - primeiro almirante da Armada Argentina
Ou ainda:
Classe Almirante Brown - de navios
Club Almirante Brown - clube argentino de futebol
Almirante Brown (departamento) - na Argentina
Almirante Brown (partido) - na Argentina
Base Antártica Almirante Brown

Desambiguação